Acleisanthes är ett släkte av underblomsväxter. Acleisanthes ingår i familjen underblomsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Underblomsväxter
Acleisanthes